Меуригіт-K
 Меуригіт-Na